Bataille de Kandahar (1880)
 Bataille de Kandahar (2001)
 Bataille de Kandahar (2021)